Niekrasow – rosyjskie nazwisko pochodzące od przezwiska некрас (brzydal).
 (2907) Nekrasov – planetoida 
 Andriej Niekrasow – radziecki pisarz i marynarz
 Nikołaj Niekrasow – rosyjski poeta, pisarz, krytyk i wydawca
 Wiktor Niekrasow – radziecki pisarz 

Zobacz też: